Абаку́мов (Абаку́мова) — русская фамилия, происходящая от имени . Женская форма — .

Известные носители 
 
 
 Абакумов, Анатолий Григорьевич (1922—1967) — Герой Социалистического Труда.
 
 Абакумов, Артём Михайлович (род. 1969) — российский химик.
 Абакумов, Борис Сергеевич (1923—1994) — советский военный лётчик, подполковник, участник Великой Отечественной и Корейской войн.
 Абакумов, Борис Фёдорович (род. 1933) — начальник морского торгового порта Певек Дальневосточного морского пароходства Министерства морского флота СССР, Чукотский автономный округ, Герой Социалистического Труда.
 Абакумов, Валентин Георгиевич (род. 1938) — советский учёный в области радиоэлектроники.
 Абакумов, Виктор Семёнович (1908—1954) — министр государственной безопасности СССР (1946—1951), генерал-полковник.
 Абакумов, Глеб Арсентьевич (1937—2019) — советский и российский химик, академик РАН.
 
 Абакумов, Евгений Андреевич (1932—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Абакумов, Егор Трофимович (1895—1953) — советский деятель угольной промышленности.
 Абакумов Игорь (род. 1981) — украинский и бельгийский велосипедист.
 Абакумов, Игорь Борисович (род. 1955) — советский и российский журналист, телеведущий, радиоведущий, продюсер.
 Абакумов, Михаил Георгиевич (1948—2010) — советский художник, народный художник России.
 
 Абакумов, Степан Михайлович (ок.1815—1865) — сибирский казак, военачальник; исследователь Семиречья, естествоиспытатель.
 Абакумов, Фрументий Николаевич (1915—..?) — советский геолог, первооткрыватель нескольких урановых месторождений.
 Абакумов, Юрий Иванович (род. 1940) — советский нефтяник, буровой мастер. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.



См. также

Примечания